Futbolo klubas Babrungas ali na kratko Babrungas je litovski nogometni klub iz mesta Plungė. Ustanovljen je bil leta 1935 in aktualno igra v 2. litovski nogometni ligi.

Uspehi
Pirma lyga:
PRVAKI (x):

Uvrstitve

Moštvo sezone  2022 

Podatki z dne 30. avgustja 2022.

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

  ̺
  ̺

 
|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Znameniti igralci 
  Mantas Rusys
  Henrique Devens, (2021)

Viri in opombe

Zunanje povezave
 Offizielle Homepage (fkbabrungas.lt)
 Offizielle Homepage (Facebook)
 Offizielle Homepage (Instagram)
 lietuvosfutbolas.lt
 1lyga.lt
 Soccerway
 Sofascore
 Transfermarkt
 Globalsportsarchive

Babrungas
Babrungas